Niemcy:
 Hohnstorf – dzielnica gminy Bienenbüttel w powiecie Uelzen, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Hohnstorf (Elbe) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg